Blomia kan syfta på:

 Blomia (djur) – ett släkte spindeldjur
 Blomia (växter) – ett släkte av växter